Emerald Isle kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Emerald Isle, Northwest Territories, ö,

USA 

 Emerald Isle (ort), North Carolina, Carteret County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar